

Patronyme 
Ballouhey est un nom de famille porté aujourd'hui principalement en Isère et à Paris.

.   

Les Ballouhey connus sont: (ordre chronologique de naissance)
 Jean-Claude Ballouhey (1764-1846), intendant de l'impératrice Marie-Louise, né à Citey (Haute-Saône, région Franche-Comté)
 André Ballouhey, graveur lithographe de Lorraine, époux de Germaine Cluze fille de Henri Cluze propriétaire du "Mémorial de l'Isère" de 1908 à...
 Pierre Ballouhey, dessinateur illustrateur né en 1944 à Saint-Marcellin (Isère) 
 Bertrand Ballouhey, joueur français de rugby à XIII, né à Villeneuve-sur-Lot ; Villeneuve XIII Rugby League ; fils de Anne-Marie de Bertrand de Crozefon.
 Laurent Ballouhey (1947-2014) 是什么意思, sinologue, traducteur entre autres de Ai Qing, d'une bio-bd sur Cáo Xuěqín, correspondant de L'Humanité en Chine de 1982 à 2013. Cousin parisien de Bertrand Ballouhey le rugbyman.
 Bruno Ballouhey, actuel directeur de publication du « Mémorial de l'Isère », de Saint-Marcellin (tirage moyen 6000 exemplaires par semaine)
 Georgette Ballouhey, actuel rédactrice en chef du « Mémorial de l'Isère »
 Stéphane Ballouhey, réalisateur de films, portrait de Cheikha Rabia en 2001; court métrage "Angélus" en 2005
 Camille Ballouhey, Costumier depuis 1999, notamment de film, téléfilms et series télé
 Eric-Bastien Ballouhey, propriétaire des Grands Moulins de Mauritanie depuis 1999, Mauritanie
 Jean Ballouhey, President du club de rugby Gifi Bias XIII, fils de Bertrand Ballouhey
Baptiste Ballouhey, Acteur dans diverses séries et courts métrages, fils de Jean Ballouhey
Emile Ballouhey, joueur de foot pour le FC MEZE en 2022, et acteur du coeur de Ornella

Entreprises 
 Imprimerie Editions Cluze-Ballouhey, Saint-Marcellin (Isère)

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme belge
Patronyme suisse